Kabinett Vajpayee steht für folgende Regierungen Indiens:

 Kabinett Vajpayee I (1991 bis 1996)
 Kabinett Vajpayee II (1998/99)
 Kabinett Vajpayee III (1999 bis 2004)